Tysktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tysktjärnen, Värmland, sjö i Kristinehamns kommun,  (33,7 ha)
Tysktjärnen, Dalarna, sjö i Rättviks kommun, 
Tysktjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (7,16 ha)

Se även
Tysketjärnet, sjö i Arvika kommun

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn